Арман Эмиль Николя Массар (, 1 декабря 1884 — 9 апреля 1971) — французский журналист и фехтовальщик-шпажист, олимпийский чемпион.

Биография 
Родился в 1884 году в Париже; его отец  был известным журналистом и политиком, а мать Антуанетта Ватринель была дочерью скульптора .

В молодости работал в газете «La Presse» и занимался фехтованием, выступал на престижных турнирах. Участвовал в Первой мировой войне, был награждён Военным крестом 1914—1918 и Орденом Почётного легиона.

В 1920 году принял участие в Олимпийских играх в Антверпене, где стал обладателем золотой и бронзовой медалей в фехтовании на шпагах. В 1924 году принял участие в Олимпийских играх в Париже, но занял лишь 5-е место в индивидуальном зачёте. В 1928 году на Олимпийских играх в Амстердаме стал обладателем серебряной медали.

В 1930-х годах занялся политикой, после смерти отца заняв его место в городском совете Парижа, работал в газете «Le Figaro». В 1933—1967 годах возглавлял Олимпийский комитет Франции, с 1946 года стал членом Международного олимпийского комитета (с 1969 года — его почётным членом). В 1943—1945 годах был президентом Французской федерации фехтования.

Одна из улиц 17-го округа Парижа в 1934 году была переименована в честь Эмиля Массара, а с 1977 года стала называться .

Примечания

Ссылки 
 

 

Фехтовальщики Франции
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1920 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1924 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1928 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1920 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1920 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1928 года
Награждённые французским Военным крестом 1914—1918
Офицеры ордена Почётного легиона
Президенты Олимпийского комитета Франции